

Дани сећања 

1250-е пне.